Waldo kan syfta på:

 Var är Waldo? – en serie barnböcker
Waldo's People – en finländsk eurodance-grupp
Waldo (musiker) – sångaren Marko Reijonen i Waldo's People
Waldo, Arkansas
Waldo, Florida
Waldo, Kansas
Edward Hamilton Waldo (1918–1985),  fantasy- och science fiction-författare, ursprungliga namnet på Theodore Sturgeon